Rockin' Robin (worstelaarster), een Amerikaans professioneel worstelaarster
 Rockin' Robin (nummer), een door Leon René geschreven en onder meer door Michael Jackson vertolkt nummer
 Rockin' Robin (Ace Cannon), een muziekalbum van Ace Cannon uit  1995